Батенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Батенко Олександр Іванович (1987—2015) — солдат, снайпер 95 аеромобільної бригади, кавалер ордена «За мужність» III ступеня (посмертно), учасник російсько-української війни.
 Батенко Петро Михайлович — радянський стратонавт, військовий лікар II-го рангу.
 Батенко Тарас Іванович (20 червня 1974, Львів) — український політик, народний депутат України, директор Магістральних нафтопроводів «Дружба» ПАТ «Укртранснафта».

Українські прізвища
Прізвища на -енко